Четыре мушкетёра () — прозвище четырёх французских теннисистов первой половины XX века после экранизации популярного в 1920-е годы классического романа Александра Дюма: Жана Боротра́, Анри Коше, Жака Брюньона и Рене Лакоста, которые доминировали во второй половине 1920-х и начале 1930-х годов в европейском и мировом теннисе, завоевав 18 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 27 — в парном и 10 — в миксте. Они также привели сборную Франции к шести подряд победам в Кубке Дэвиса (с 1927 по 1932 годы) в ту эпоху, когда популярность этого турнира была сравнима с сегодняшним чемпионатом мира по футболу. Американский писатель Ф. С. Фицджеральд по этому поводу заметил: «Стоило французам как следует заинтересоваться теннисом, как чуть ли не автоматически Кубок Дэвиса уплыл из наших рук».

Рене Лакост вспоминал про этот период времени:

Когда в 1927 году были построены грунтовые корты Roland Garros, первый трофей получил название «Кубок Мушкетёров» () в честь этого квартета.

Брюньон был, в первую очередь, парным специалистом, трое других завоевали много титулов и в одиночном разряде.
Единственным игроком, способным оспорить их господство в мировом теннисе, был великий американец Билл Тилден (первый номер рейтинга с 1920 до 1926 года, когда его с первой строчки сместил Лакост).

Самым успешным для «мушкетёров» выдался 1928 год. В одиночном разряде Коше, Боротра и Лакост «собрали Большой Шлем», в паре Брюньон, Боротра и Коше добавили 3 «мэйджора», ещё 2 Боротра и Коше выиграли в миксте. При этом на Australian Championships Боротра выиграл во всех трёх разрядах. А завершился год второй подряд победой «великолепной четвёрки» в Кубке Дэвиса.

Четыре мушкетёра были иконами спорта во Франции. Все они прожили не менее 82 лет, долгое время купаясь в лучах заслуженной славы и после ухода из тенниса. В 1976 году они все были одновременно введены в Международный зал теннисной славы.

Новые мушкетёры
Новые мушкетеры () — прозвище четвёрки французских теннисистов начала XXI века: Жо-Вильфрида Тсонга, Ришара Гаске, Гаэля Монфиса и Жиля Симона, бывших на рубеже 2000-х и 2010-х годов одними из лидеров национального тенниса; каждый из них входил в Top10 одиночного профессионального рейтинга.

См. также 
 Список победителей турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде
 Сборная Франции по теннису в Кубке Дэвиса

Примечания

Литература 
 Новиков А. Б., Кукушкин В. В. Французские «мушкетёры» // Большой шлем, или четыре теннисных туза (о международных турнирах по теннису). — М.: Физкультура и спорт, 1990. — С. 116. — 53 — 56.

Ссылки 
 Жан Боротра на сайте Международного зала теннисной славы
 Жак Брюньон на сайте Международного зала теннисной славы
 Анри Коше на сайте Международного зала теннисной славы
 Рене Лакост на сайте Международного зала теннисной славы